Cas de conscience (Guilty Conscience) est un téléfilm américain réalisé par David Greene en 1985.
 Guilty Conscience est une chanson du rappeur Eminem, en duo avec son mentor, Dr. Dre, sortie en 1999.